Arville (België), een deelgemeente van de Belgische stad Saint-Hubert 

Arville (Loir-et-Cher)
Arville (Seine-et-Marne)